Canada
Hatley – comune della provincia del Québec
 Regno Unito
Hatley – parrocchia civile del Cambridgeshire
 Stati Uniti d'America
Hatley – città della Contea di Monroe, Mississippi
Hatley – villaggio della Contea di Marathon, Wisconsin